Три китайські держави періоду Саньго : Вей, Шу та У.
Три корейські держави періоду Самгук: Когурьо, Сілла та Пекче.
Три козацькі держави періоду громадянської війни в Росії: Українська держава, Кубанська народна республіка та Донська республіка.
Три союзні держави, підписанти Троїстого союзу: Німецька імперія, Австро-Угорщина, Королівство Італія.
Три союзні держави, учасники Троїстого пакту: Третій Рейх, Королівство Італія, Японська імперія
Три держави Балтики: Литва, Латвія, Естонія.
Три держави Бенілюксу: Голландія, Бельгія, Люксембург.
Три держави Північноамериканської зони вільної торгівлі НАФТА : США, Канада, Мексика.